Beleg steht für:
 im Rechnungswesen der Nachweis einer Buchung, siehe Beleg (Rechnungswesen)
 die Ankündigung eines Lager- bzw. Warenzugangs, siehe Avis (Logistik)
 in der Lexikografie eine Textstelle zur Bedeutung oder Verwendung eines Wortes, siehe Beleg (Lexikografie) 
 der Sammelbegriff für Briefe, Postkarten und Ganzsachen in der Philatelie, siehe Beleg (Philatelie)
 ein nach innen umgeschlagener Stoffteil der Kleidung, siehe Saum (Textil)
 eine zum Nachweis der Beschäftigung abzuliefernde, eigene umfangreichere (schriftliche) thematische Arbeit für Schule oder Studium, siehe Studienarbeit

Beleg  heißen:
 Beleg (Mokra Gora), 2142 m, Berg in den Mokra Gora, Grenze Kosovo-Montenegro
 Beleg (Deçan), Ort in der Gemeinde Deçan, Kosovo
 Beleg (Ungarn), ungarische Gemeinde im Komitat Somogy
 eine Figur aus J. R. R. Tolkiens Romanwelt, siehe Figuren in Tolkiens Welt #Beleg

Siehe auch:
 Belegt
 Belag